Bizjak ist der Name folgender Personen:
 Jurij Bizjak (* 1947), slowenischer Priester und Bischof von Koper
 Lidija Bizjak, serbische Pianistin
 Matjaž Bizjak, slowenischer Schriftsteller
 Sanja Bizjak (* 1988), serbische Pianistin

Siehe auch:
 Bisjak